Конференция автомобильных исследователей и журналистов (RJC) () является некоммерческой организацией, создана в 1990 году, состоит из автомобильных критиков и журналистов, работающих в Японии.

RJC проводит ежегодные конференции, где присуждаются награды:
 Человек года (связанный с автомобильным миром)
 Технология года
 Автомобиль года (сделано в Японии)
 Импортный автомобиль года (с 2001)

Ежегодная премия RJC является одной из ведущих японских автомобильных наград, ещё одна премия — Автомобиль года в Японии (Japan Car of the Year).

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Япония
Транспорт в Японии